De 25ste editie van de UEFA Cup werd door Bayern München gewonnen in de finale tegen het Franse Girondins de Bordeaux.

Voorronde

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale 

 *  Vet is bekerwinnaar

Externe links
Officiële website
Results at RSSSF.com

UEFA Cup
Europacupvoetbal 1995/96